Lijst van alle Pokémon-wezens volgens hun Engelse benaming, type, soort, en op nummer van de National Pokédex (een samentrekking van Pokémon index).

1e generatie (Kanto)

2e generatie (Johto)

3e generatie (Hoenn)

4e generatie (Sinnoh)

5e generatie (Unova)

6e generatie (Kalos)

7e generatie (Alola)

8e generatie (Galar/Hisui)

Pokemon
Pokémonwezen